Са́рканда́угава — топоним в Риге:

 Саркандаугава — рукав реки Даугавы, у правого её берега, недалеко от устья. По этому протоку получили своё название:
 Саркандаугава — микрорайон Риги.
 Саркандаугава — железнодорожная станция.